Paromola är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av James Wood-Mason och Alcock 1891. Paromola ingår i familjen Homolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Paromola